МТБ — аббревиатура. Может означать:

 Материально-техническая база
 Маунтинбайк
 Морской тяжёлый бомбардировщик
 МТБ-2
 Московская товарная биржа
 Московский троллейбус
 МТБ-82